Пятый чемпионат Украины по футболу был разыгран с 25 июля 1995 года по 17 июня 1996 года. Победителем стало киевское «Динамо».

История 
Как и в прошлом сезоне, чемпионом уверенно стало киевское «Динамо», а серебряные и бронзовые награды выиграли одесский «Черноморец» и днепропетровский «Днепр» соответственно. Крайне неудачно сезон провёл донецкий «Шахтёр», заняв, в итоге, только 10-е место. Неожиданно хорошо выступили команды-новички высшей лиги: киевский «ЦСКА-Борисфен» (4-е место) и кировоградская «Звезда-НИБАС» (6-е место), которая смогла в домашнем матче обыграть «Динамо» (2:1)

Участники

Региональное распределение

Составы

Результаты

Итоговая таблица 

|
|
|
|
|
|
|

|
|
|
|

|}

Лидеры по туру

Итоги 
По итогам сезона киевское «Динамо» получило право выступать в Лиге чемпионов УЕФА, одесский «Черноморец» — в Кубке УЕФА, а винницкая «Нива» — в Кубке обладателей кубков УЕФА. Луцкая «Волынь», луганская «Заря-МАЛС» и СК «Николаев» покинули высшую лигу. Из первой лиги в высшую вышла полтавская «Ворскла» (было принято решение о сокращении высшей лиги до 16-ти команд)

Лучшие бомбардиры

Арбитры

Статистика

Общая статистика

Посещаемость

Наиболее посещаемый матч

Наименее посещаемый матч

Факты 
 15 октября 1995 года, на 7-й минуте матча между «Шахтёром» и «Таврией», на стадионе «Шахтёр» в Донецке произошёл взрыв. В результате погибло 7 человек, в том числе — президент «Шахтёра» Ахать Брагин. Матч был остановлен и переигран 31 октября (0:0)

Примечания

Ссылки 
 Высшая лига 1995/1996 на официальном сайте ФФУ
 Высшая лига 1995/1996 на сайте «Украинский футбол от Алексея Кобызева»
 Высшая лига 1995/1996 на сайте «Украинский футбол от Дмитрия Трощия»
 Чемпионат 1995/1996 на сайте RSSSF
 Чемпионат 1995/1996 на wildstat.ru
 Сезон 1995/1996 на allplayers.in.ua
 Статистика высшей лиги 1995/1996 на stat-football.com

1995/1996
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1995/1996
Футбол на Украине в сезоне 1995/1996